Streljaštvo na OI 2012. u Londonu održavalo se od 28. srpnja do 5. kolovoza na streljani Royal Artillery Barracksu u Woolwichu.

Natjecanja

Rezultati

Muškarci

Žene

Osvajači odličja 

 

Streljaštvo
Svjetska streljačka natjecanja